Bădeni se poate referi la:

Localități din România
Bădeni, Argeș
Bădeni, Buzău
Bădeni, Cluj
Bădeni, Dâmbovița
Bădeni, Harghita
Bădeni, Iași
Bădeni, Vâlcea

Cursuri de apă din România
Bădeni - un afluent al Arieșului
Bădeni - un afluent al Dâmboviței

Vezi și
Bădila (dezambiguizare)
Bădești (dezambiguizare)

Badea (nume)
Bădescu (nume de familie)

Băbeni (dezambiguizare)

Toponime românești